Барако́а () — город на востоке Кубы, в провинции Гуантанамо. Центр одноимённого муниципалитета.

Географическое положение 
Расположен на берегу Атлантического океана.

История 
Баракоа является старейшим городом Кубы — основан в 1511—1512 годах испанским конкистадором Диего Веласкесом.

В 1518—1522 гг. он был главным городом Кубы, затем пришел в упадок и его значение вновь стало расти только после переселения французских колонистов с острова Гаити в 1791 году.

В 1891 году население города составляло 3 тыс. человек, он являлся центром торговли тропическими фруктами.

В дальнейшем, город стал центром самого важного в стране района производства какао. После Кубинской революции в Баракоа с помощью ГДР была построена шоколадная фабрика и город стал главным центром производства шоколада на Кубе.

В 1965 году численность населения составляла 13 тыс. человек. В это время Баракоа представлял собой экономический центр и порт на берегу Атлантического океана, основой экономики являлись экспорт бананов, кокосовых орехов и других тропических фруктов, рыболовство, производство шоколада и кокосового масла.

В 1970 году численность населения составляла 21 тыс. человек, основой экономики являлись пищевая промышленность, производство стройматериалов и рыболовство. В июле 1970 года здесь был введен в эксплуатацию аэропорт.

В июле 2017 года город Баракоа сильнее всех остальных городов страны пострадал от урагана «Мэттью».

Современное состояние 
Основой промышленности являются выращивание и переработка бананов, кокосов и какао.

В последние годы активно развивается туризм, чему способствуют расположенные неподалёку национальные парки, в том числе Национальный парк имени Александра Гумбольдта, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Транспорт 
Морской порт. Узел автомобильных дорог, имеется аэропорт.

Достопримечательности 
На протяжении десятилетий достопримечательностью города Баракоа является уникальная королевская кокосовая пальма, ствол которой перекручен так, что напоминает штопор для открывания бутылок. Такой пальма выросла из-за сильнейших ураганов, часто свирепствующих в этой части острова (в своё время молодая пальма оказалась на пути смерча).

Примечания

Ссылки 

 Baracoa.org

Города Кубы